Giovanni Boccalini – architetto italiano
 Traiano Boccalini – scrittore italiano